

Населені пункти та їхні частини

 Козловець — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Козловець — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Козловець — частина села Сьвйонтково в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козловець — частина села Великий Коморськ у гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козловець — частина села Сьвірна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Козловець — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки